Šev má více významů:

 šev (oděv) – spoj dvou tkanin
 sutura (medicína) – šev v lékařství
 lebeční šev – spojení kostí lebky
 morfémový šev (či morfematický) – v lingvistice místo na hranici dvou morfémů

Externí odkazy